Уильям (Вильям) Дуглас (): Дуглас, Уильям (?—?) — шотландский футбольный вратарь.
 Дуглас, Уильям, герцог Гамильтон (1634—1694) — шотландский аристократ и пэр, 1-й граф Селкирк, герцог Гамильтон (по праву жены).
 Дуглас, Уильям, 1-й лорд Дуглас (ум. ок. 1213) — шотландский барон, 1-й лорд Дуглас.
 Дуглас, Уильям, 3-й лорд Дуглас по прозвищу Длинноногий (ум. 1274) — шотландский барон, 3-й лорд Дуглас с после 1240.
 Дуглас, Уильям, 4-й лорд Дуглас по прозвищу Смелый (ум. 1298) — шотландский барон, 4-й лорд Дуглас с ок. 1274.
 Дуглас, Уильям, 6-й лорд Дуглас (ум. 1333) — шотландский барон, 6-й лорд Дуглас с 1330.
 Дуглас, Уильям, 1-й граф Дуглас (1327—1384) — шотландский барон, 8-й лорд Дуглас с ок. 1347, 1-й граф Дуглас с 1358, граф Мар с 1357.
 Дуглас, Уильям, 6-й граф Дуглас (1425—1440) — 6-й граф Дуглас с 1439, убитый Крайтонами в 1440.
 Дуглас, Уильям, 8-й граф Дуглас (1425—1452) — 8-й граф Дуглас и 2-й граф Авондейл с 1443, главный противник короля Шотландии Якова II.
 Дуглас, Уильям, 2-й граф Ангус (1405—1437) — 2-й граф Ангус с 1402.
 Дуглас, Уильям, 9-й граф Ангус (1588—1591) — 9-й граф Ангус с 1588.
 Дуглас, Уильям, 10-й граф Ангус (1591—1611) — 10-й граф Ангус с 1591, один из лидеров католической партии при Якове VI.
 Дуглас, Уильям, 11-й граф Ангус (1589—1660) — крупный шотландский аристократ, 11-й граф Ангус, 1-й маркиз Дуглас.
 Дуглас, Уильям, 1-й маркиз Дуглас (1611—1660) — 11-й граф Ангус с 1611, 1-й маркиз Дуглас с 1633.
 Дуглас, Уильям Орвилл (1898—1980) — судья Верховного суда США.
 Дуглас, Уильям Рэндольф (1921—2003) — барбадосский государственный деятель, и. о. генерал-губернатора Барбадоса (1976 и 1984).
 Дуглас, Уильям Шолто (1893—1969) — британский военачальник, маршал Королевских ВВС.